Evropské právo má několik významů:

Širší smysl 
 právní akty v rámci organizací s převážně evropskou působností (Evropská unie, Rada Evropy, Nordická rada)
 mezinárodní smlouvy o lidských právech ratifikované členskými státy Rady Evropy (Evropská úmluva o lidských právech, Evropská sociální charta, Úmluva o lidských právech a biomedicíně)
 judikatura (právní názory) Evropského soudu pro lidská práva
 soubor jednotlivých evropských právních řádů

Užší smysl 
 Právo Evropské unie — komunitární právo Evropských společenství, komunitární právo EU, od přijetí Lisabonské smlouvy tzv. unijní právo